De Coninck est un patronyme néerlandais qui provient soit d'une enseigne affichant Le Roy, soit d'un surnom donné au koning de la guilde des archers, équivalent du français  ou .

Il se décline aussi sans l'article de.
Il se décline aussi (au sud) avec -eu- au lieu de -o-.

Björn De Coninck (1977-), footballeur belge.
François de Coninck (1902-), rameur d'aviron belge.
Gilles De Coninck (1571-1633), jésuite et théologien moraliste des Pays-Bas méridionaux. 
Herman de Coninck (1944-1997), poète belge d'expression néerlandaise.
Jeroen De Coninck (1956-), illustrateur de bandes dessinées belge.
Lucas De Coninck (1996-), rugbyman français.
Monica De Coninck (1956-), femme politique belge.
Patrice de Coninck de Merckem (1770-1827), homme politique des Pays-Bas méridionaux.
Pierre De Coninck (1828-1910), peintre français.
Pieter de Coninck (1250-1331), chef de révolte flamand.
Willy de Coninck (1863–1897), poète belge.
Wim De Coninck (1959-), footballeur belge.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais